Perlohmaniidae är en familj av kvalster. Perlohmaniidae ingår i överfamiljen Perlohmannioidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Perlohmaniidae 9 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Perlohmaniidae